José Crespo pode se referir a:

José Crespo Gonzales, político brasileiro, ex-prefeito de Sorocaba
José Caldini Crespo, político brasileiro, ex-vereador, ex-prefeito de Sorocaba e ex-deputado estadual em São Paulo
José Crespo y Castillo, distrito no Peru

Desambiguações de antropônimos